Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Brazil 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Lapentti che ha battuto in finale Júlio Silva 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Santiago Ventura (quarti di finale)
 Flávio Saretta (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
 Nicolás Lapentti (Campione)

 Juan Pablo Guzmán (quarti di finale)
 Stéphane Robert (primo turno)
 Carlos Berlocq (secondo turno)
 Franco Ferreiro (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Brazil 2004